Arzon (plaats), plaats in Frankrijk
 Arzon (rivier), rivier in Frankrijk